Ozon, stare alotropică a oxigenului

 Ozon, Ardèche
 Ozon, Hautes-Pyrénées